La fanciulla del ring – film del 1929 diretto da Walter Lang
 La fanciulla del ring  (Spirit of Youth) – film del 1938 diretto da Harry L. Fraser